Název Ondřejov má více sídel:

 Ondřejov – obec v okrese Praha-východ
 Ondřejov (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Ondřejov (Perštejn) – ves v obci Perštejn v okrese Chomutov
 Ondřejov (Pláně) – ves v obci Pláně v okrese Plzeň-sever
 Ondřejov (hradiště) – pravěké hradiště u této vesnice
 Ondřejov (Rýmařov) – ves ve městě Rýmařov v okrese Bruntál
 Ondřejov (vojenský újezd Boletice) (Andreasberg) – zaniklá ves ve vojenském újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 Ondřejov (Praha), také Ondřejova kolonie – bývalá nouzová kolonie na Praze 4

Související články 
 Ondřej
 Ondřejovec
 Ondřejovice

Externí odkazy